Chite puede referirse a:

Lugares 
En España
 Chite, localidad del municipio de Lecrín, en la provincia de Granada.
 Sierra de Ojete-Chite, localidad del municipio de Algarinejo, en la provincia de Granada.

Otros 
 Chite, banda punk de Colombia.